L'église Saint-Nicolas de Bochnia (Pologne)

Histoire

Galerie 

Basilique-cathédrale
Basilique en Pologne
Bochnia